Egil steht für: 
 Egil (Vorname), ein skandinavischer männlicher Vorname
 Egil (Bogenschütze), Bogenschütze aus dem Sagenkreis um Dietrich von Bern
 einen sagenhaften schwedischen König, siehe Schwedische Sagenkönige#Egil

Eğil steht für: 
 Eğil, Kreisstadt und Landkreis in der türkischen Provinz Diyarbakır

Siehe auch
 Egilnuten, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika